Ateloplus är ett släkte av insekter. Ateloplus ingår i familjen vårtbitare, överfamiljen Tettigonioidea, ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Vårtbitare
Ateloplus